Il doppio del torneo di tennis JSM Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jared Palmer e Jonathan Stark che hanno battuto in finale Doug Flach e Mark Merklein 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Doug Flach /  Mark Merklein (finale)
 Jared Palmer /  Jonathan Stark (Campioni)

 Damien Roberts /  Wesley Whitehouse (quarti di finale)
 Justin Bower /  Barry Cowan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 1998